Фэйрклаф () — английская фамилия. Известные носители:
  (1896—1968) — канадский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Фэйрклаф, Дэвид (род. 1957) — английский футболист, чемпион Англии и победитель европейских кубковых турниров.
  (род. 1964) — английский футболст, чемпион Англии.
  (род. 1952) — ирландский футболист, чемпион Ирландии и игрок сборной Ирландии.
  (род. 1941) — британский социолингвист, создатель критического дискурс-анализа.
 Фэйрклаф, Эллен (1905—2004) — канадская государственная деятельница, первая женщина в федеральном правительстве Канады.